Ангельские сёстры святого Павла () — католический женский орден; был учреждён в Милане в 1530 году графиней Торелли-де-Гвасталла (Ludovica Torelli, 1500—1569) и утверждён папой Павлом III в 1534 году Являлся женским отделением ордена варнавитов, — регулярных клириков св. Павла.

Ангельские сёстры носили грубое платье, деревянный крест на груди, верёвку на шее и иногда терновый венец, но свобода их нравов заставила во многих местах закрыть их монастыри и ввести в их устав затворничество, ранее не обязательное.

См. также 
 Варнавиты
 Антонио Мария Дзаккария

Примечания

Литература 
 Ангельскія сестры // Энциклопедический словарь, составленный русскими учеными и литераторами. — , 1862.

Появились в 1530 году
Женские монашеские конгрегации